Мочелага — упразднённая деревня Череповецкого района Вологодской области России. На год упразднения входила в составе Николо-Раменского сельсовета (ныне на территории Коротовского сельского поселения).

География 
Находилась в правобережье нижнего течения р. Колоденка, на дороге Новополье—Воротишино.

Топоним 
Название происходит от слова «моч» — болотистое место.

История 
Основана не ранее 1935 года.

Входил в 1930-х годах в состав Вочкомского сельсовета Череповецкого района (с 12 ноября 1940 года Уломского района)

Инфраструктура 
Было личное подсобное хозяйство (подворья).

Действовал колхоз «Дальний Север» с центром в деревне Мочелага

Транспорт 
Стояла на перекрёстке дорог.

Примечания

Ссылки 

Исчезнувшие населённые пункты Череповецкого района